Макарешти има више значења:

 Макарешти (Алба), насеље у округу Алба у Румунији
 Макарешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији